Тре́тий рейх () может означать:

 Третий рейх — мистическое царство красоты и гармонии, учение о котором было популяризовано средневековыми христианскими мистиками. 
 Третий рейх — одно из названий нацистской Германии, государства в период тоталитарной диктатуры НСДАП во главе с Адольфом Гитлером.